Attack Attack steht für:
 Attack Attack!, eine US-amerikanische Band
 Attack! Attack! (walisische Band), eine walisische Band